Příjmení Žižka nosí více různých osobností:

 Gabriel Žižka (1833–1889) – český podnikatel a veřejný činitel
 Jan Žižka (rozcestník) – více různých významů
 Jan Žižka (1360–1424) – český husitský vojevůdce
 Jaroslav Žižka (rozcestník) – více osob
 Josef Žižka (1913–1945) – československý voják a příslušník výsadku Barium
 Josef Žižka (1916) (1916-2006) – český zbrojíř, voják západní armády
 Ladislav Žižka (* 1945) - český biatlonista
 Martin Žižka (* 1974) – český fotbalista
 Miloslav Žižka (1919–2008) – český fotbalista
 Miroslav Žižka (* 1964) – český voják, generál Armády České republiky
 Tomáš Žižka (* 1979) – český lední hokejista
 Vladimír Žižka (1927–2009) – český bubeník
 Vratislav Jan Žižka (1926–2011) – český grafik, malíř a astrolog

Podobně znějící příjmení 
 Žiška

Související články 
 Žižkové z Trocnova